Бруно Визинтин (; 23 ноября 1932, Специя — 11 января 2015, Специя) — итальянский боксёр лёгких и средних весовых категорий. В начале 1950-х годов выступал за сборную Италии: бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки, чемпион Европы, чемпион Средиземноморских игр, участник многих международных турниров и матчевых встреч. В период 1952—1966 успешно боксировал на профессиональном уровне, владел титулом чемпиона Европы по версии ЕБС.

Биография 
Родился в городе Специя, регион Лигурия. На международной арене дебютировал в возрасте восемнадцати лет, приняв участие в матчевой встрече со сборной Турции. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1951 году, когда стал чемпионом Италии среди любителей, выиграл Средиземноморские игры в Александрии и завоевал золотую медаль на домашнем чемпионате Европы в Милане. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки — сумел дойти здесь до полуфинала полусредней весовой категории, после чего единогласным решением судей проиграл американцу Чарльзу Эдкинсу, который в итоге и занял первое место на турнире.

Получив бронзовую олимпийскую медаль, решил попробовать себя среди профессионалов и покинул сборную. Его профессиональный дебют состоялся уже в сентябре 1952 года, в течение двух последующих лет он провёл множество победных поединков. Первое в карьере поражение потерпел в мае 1954 года, когда на кону стояли титулы чемпиона Италии и чемпиона Европейского боксёрского союза (ЕБС) — поединок продлился все пятнадцать раундов, и судьи решили оставить чемпионские звания у действующего чемпиона Дуилио Лои.

Несмотря на проигрыш, Визинтин продолжил активно выходить на ринг и вскоре заслужил пояс чемпиона Италии в лёгком весе. Он периодически терпел поражение, но большинство матчей всё же выигрывал и довольно долгое время оставался итальянским чемпионом. В феврале 1960 года ему представилась ещё одна возможность заполучить титул чемпиона ЕБС, но матч-реванш с Лои закончился с тем же результатом. Звания чемпиона Европы среди профессионалов Визинтин удостоился только в 1964 году, когда поднялся в первый средний вес. Он пять раз защитил чемпионское звание, после чего во время шестой защиты получил технический нокаут от шведа Бо Хогберга. Этот матч, состоявшийся в январе 1966 года, оказался последним в его карьере. Всего в профессиональном боксе Бруно Визинтин провёл 90 боёв, из них 78 окончил победой (в том числе 23 досрочно), 9 раз проиграл, в двух случаях была зафиксирована ничья.

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты чемпионата Европы по боксу 1951 года 
 Результаты турнира по боксу на Средиземноморских играх 1951 года 
 

Боксёры Италии
Боксёры 1950-х годов
Боксёры 1960-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы Европейского боксёрского союза
Чемпионы Средиземноморских игр по боксу